Grön våg kan avse:

 Grön våg (trafik) – ett adaptivt system för hastighetsskyltar och trafikljus
 Gröna vågen – en trend som innebar att många unga familjer i Sverige under 1970-talet flyttade från storstäderna och ut på landsbygden
  Gröna vågen – samlingsnamnet för de protester som utfördes i flera olika städer i Iran och på många andra platser världen 2009 –2010, se Valprotesterna i Iran 2009–2010